Брэнди Кларк (англ. Brandy Clark, род. 1977, Мортен, Вашингтон — американская кантри-певица и автор песен. Её песни записывали такие кантри-музыканты как Миранда Ламберт, The Band Perry, Риба Макинтайр, Лиэнн Раймс, Billy Currington, Darius Rucker и Кейси Масгрейвс. В 2014 году была номинирована на 2 премии Грэмми в категориях Лучший новый исполнитель и Лучший кантри-альбом.

Дискография

Альбомы

Синглы

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 www.brandyclarkmusic.com/

Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Родившиеся в округе Льюис (Вашингтон)
Выпускники Бельмонтского университета